Osoby o tym nazwisku:
 Ołeksandr Łotocki – ukraiński polityki i historyk
 Kazimierz Łotocki – polski malarz, grafik, pedagog
 Lech Łotocki – polski aktor teatralny i filmowy
 Wojciech Łotocki – polski oficer
 Zygmunt Łotocki – polski łucznik, pisarz i publicysta, oficer rezerwy